Damiaankerk (Kortrijk)
 Sint-Cosme en Damiaankerk - kerk in Pondrôme, België